Журик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Журик, Александр Александрович (род. 1975) — белорусский хоккеист, защитник, Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.
 Журик, Сергей (род. 1984) — молдавский футболист, вратарь.